Weleri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Weleri (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Weleri, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Weleri, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar